Aphrodite steht für:

 Aphrodite, griechische Göttin
 (1388) Aphrodite, Asteroid
 Aphrodite 101, ein Segelbootstyp
 Aphrodite (1916), deutschen Stummfilm von Robert Reinert
 Aphrodite (1982), Erotikfilm von Robert Fuest
 Aphrodite (Album), Studioalbum (2010) von Kylie Minogue
 Aphrodite (DJ), britischer DJ
 Aphrodite (Schiff, 1878), deutsche Bark, 1905 gestrandet
 Aphrodite (Täuschkörper), Deckname eines Täuschkörpers während des Zweiten Weltkriegs
 Aphrodite (Zeitschrift), deutsche Zeitschrift für lesbische Frauen (1956–1958)
 Operation Aphrodite, Deckname einer amerikanischen Militäraktion im Zweiten Weltkrieg